Catalán ist:

 ein Mondkrater, siehe Catalán (Mondkrater)
 die spanische Bezeichnung der Katalanischen Sprache 

Catalan oder Catalán ist der Familienname folgender Personen:
 Alfie Catalan (* 1982), philippinischer Radrennfahrer
 Arnaldo Catalan (* 1966), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Diego Catalán (1928–2008), spanischer Romanist, Hispanist und Mediävist
 Eugène Charles Catalan (1814–1894), belgischer Mathematiker

Siehe auch:
 Arenales Catalán, Emilio (1922–1969), guatemaltekischer Politiker
 Catalanischer Körper, Catalan’sche Vermutung, Catalan-Zahl, Catalansche Konstante
 Fermat-Catalan-Vermutung, offene Vermutung der Zahlentheorie

Siehe auch:
 Catalanisch